Yuanshi kan avse följande:

Historia
 Yuanshi – officiell historisk krönika över Yuan-dynastin i Kina

Geografi

Kina
 Yuanshi, Shijiazhuang – härad under provinshuvudstaden Shijiazhuang, Hebei-provinsen
 Yuanshi (socken i Kina), Sichuan-provinsen 
 Yuanshi Shan – berg i Heilongjian-provinsen